La saison 2011-2012 du Clermont Foot voit le club évoluer en Ligue 2 pour la cinquième saison consécutive.

Effectif 2011-2012

Transferts

Été 2011

Hiver 2012

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 2 

 Mise à jour :

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Saison du Clermont Foot 63
Clermont Foot
Clermont Foot